Schalstein steht für:
 Schalstein als geologischer Fachbegriff bezeichnet ein erdgeschichtlich altes Gestein vulkanischer Herkunft
 Schalstein (Bau), ein künstlicher Stein, der im Inneren eine oder mehrere senkrechte Luftkammern enthält, die nach oben und unten geöffnet sind